La saison 2002-2003 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la Deutsche Eishockey-Liga.

Résultats

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Légende:       = Qualification pour les séries éliminatoires,       = Saison terminée,       = Barrage de relégation

Barrage de relégation 
Frankfurt Lions – Schwenninger ERC Wild Wings : 2-4
Schwenninger ERC Wild Wings qui obtient son maintien sur la glace est finalement relégué en 2. bundesliga à cause de problèmes financiers. Francfort est repêché.

Séries éliminatoires

Bilan 
Les Krefeld Pinguine sont champions d'Allemagne.

Effectif champion

Références

Liens externes 
Résultats de la Saison sur hockeyarchives

Voir aussi 

Allemagne
Allemagne
Saison du championnat d'Allemagne de hockey sur glace
Sport en Allemagne en 2002
Sport en Allemagne en 2003
Allemagnel